Женевьева Мария Жанна Франсуаза Шанталь Моник Луиза Альберта Жозефина Габриэль Эммануэль Генриетта  (, Нёйи-сюр-Сен,  — Рио-де-Жанейро, ) была третьей дочерью Эммануэля Орлеанского, герцога Вандома и его супруги Генриетты Бельгийской.

В 1923 году она вышла замуж за маркиза де Шапоне-Моранс. В этом браке родились двое детей:
 Пьер Эммануэль Франсуа Анри Бодуэн де Шапоне-Моранс (), 24 января 1925 года — 2 октября 1943 года. Пьер де Шапоне-Моранс был кадетом военной академии в Пенсаколе, Флорида, США. Погиб (пропал без вести) вместе с соучениками в ходе боевых действий в Мексиканском заливе. Награждён медалью Сопротивления.
 Анрианн Мария Пьер Эммануэль Констанция де Шапоне-Моранс (), 8 мая 1924 года — 9 октября 2019 года.

Предки

Примечания 

Орлеанский дом